La ligne 313 une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Jodoigne à Wavre entre  et .

Histoire 
 : concession du  « Wavre - Jodoigne ».

 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Wavre et la station vicinale d'Archennes (nouvelle section, ) ; exploitation par la SA pour l'Exploitation des chemins de fer vicinaux (ECFV).

 : prolongement vers la station vicinale de Grez-Doiceau (nouvelle section, ).

 : mise en service de la section Roux-Mirroir - Jodoigne Gare (nouvelle section, ), la ligne est exploitée en deux sections.

 : mise en service de la section Grez-Doiceau Station - Roux-Mirroir (nouvelle section, ), la ligne est exploitée d'un seul tenant.

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : suppression (voyageurs).

 : suppression (fret).

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 313 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies 
 « Chapitre 12 : La ligne Wavre - Jodoigne » dans

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

 
Transport à Jodoigne
Capital 14
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Brabant
Ligne SNCV exploitée par les ECFV